Nö Sleep at All — живий альбом англійської групи Motörhead, який був випущений 15 жовтня 1988 року.

Композиції 
 Doctor Rock – 3:17
 Traitor – 2:40
 Dogs – 3:24
 Ace of Spades – 2:51
 Eat the Rich – 4:34
 Built for Speed – 4:56
 Deaf Forever – 4:02
 Just 'Cos You Got the Power – 7:28
 Killed by Death – 5:58
 Overkill – 6:33

Склад 
 Леммі Кілмістер - вокал 
 Філ Кемпбелл - гітара 
 Майкл Бьорстон - гітара 
 Філ «Філті Енімал» Тейлор - ударні

Джерела 
 Nö Sleep at All  allmusic
 Nö Sleep at All  last.fm

Альбоми Motörhead